Il Friuli Annia Spumante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino chiaro, brillante
odore: caratteristico, fruttato
sapore: di corpo, morbido, fine, brut o semisec

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco